Уи́льям Смит:
 Смит, Уильям (1769—1839) — английский геолог, основатель стратиграфии.
 Смит, Уильям (1790—1847) — английский моряк, первооткрыватель Южных Шетландских островов.
 Смит, Уильям (1797—1887) — американский юрист, конгрессмен, губернатор Вирджинии и полевой командир.
 Смит, Уильям (1812—1896) — американский художник.
 Смит, Уильям (1813—1893) — английский лексикограф, издатель «Словаря греческих и римских древностей».
 Смит, Уильям (также известный как Стокпорт Смит; 1875—?) — английский футболист.
Смит, Уильям (1886—1937) — английский и британский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1920 года.
 Смит, Уильям (1877—1953) — канадский стрелок, призёр летних Олимпийских игр.
 Смит, Уильям (1904—1955) — южноафриканский боксёр, чемпион Олимпийских игр.
 Смит, Уильям (1933—2021) — американский актёр кино и телевидения, последний «Человек Мальборо».
 Смит, Уильям (1924—2013) — американский пловец.
 Смит, Уильям Генри (1788—1865) — английский военно-морской деятель, астроном и нумизмат.
 Смит, Уильям Данкан (1825—1862) — американский офицер, выпускник военной академии США в Вест-Пойнте.
 Смит, Уильям Джей (1918—2015) — американский поэт, получивший звание поэта-лауреата США в 1968 году.
 Смит, Уильям Олден (1859—1932) — американский политик, глава американской следственной комиссии по делу гибели лайнера «Титаник» в 1912 году.
 Смит, Уильям Райт (1875—1956) — шотландский ботаник, директор Королевского ботанического сада Эдинбурга с 1922 по 1956 год.
 Смит, Уильям Томас (1928—2018) — американский борец, олимпийский чемпион.
 Смит, Уильям Фэррер (1824—1903) — американский гражданский инженер и генерал.
 Смит, Уильям Фредерик Хейнс (1839—1928) — британский колониальный чиновник.
 Смит, Уильям Юджин (1918—1978) — американский фотожурналист, известный своими фотографиями Второй мировой войны.